Carl-Johan Sundberg kan syfta på
 Carl-Johan Sundberg (professor), professor vid Karolinska Institutet (KI) och Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)
 Carl-Johan Sundberg (skådespelare), känd under sitt artistnamn Åke Raask